Clifford poate fi:

 Clifford Glenwood Shull, fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1994
 Clifford Curzon a fost un pianist concertist englez
 Doug Clifford a fost bateristul trupei rock americane Creedence Clearwater Revival
 Clifford Chance, cea mai mare firmă de avocatură din lume
 Badea Clifford Chance, casă de avocatură de business din România